Мо́рган () — поширене британське прізвище, похідне від такого ж імені, часто вживається і як топонім. Слово валлійського походження і означає «морський». Спочатку Моргани були вихідцями з Уельсу, після їхнього розселення по усій Великій Британії, а також у США, Канаді, Австралії та інших країнах ім'я стало вживатися повсюдно.

Особи

А 
 Алекс Морган (; 1989) — американська футболістка, олімпійська чемпіонка (2012).
 Аугустус де Морган (; 1806—1871) — британський математик та логік.

Б 
 Барбара Морган (; 1951) — американська жінка-астронавт.
 Біллі Морган (; 1989) — британський сноубордист, олімпійський медаліст (2018).

В 
 Ванесса Морган (, уроджена Мізрей, ;  1992) — канадська акторка і співачка.
 Вес Морган (;  1984) — ямайський футболіст, захисник.
 Віллі Морган (;  1944) — шотландський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Вільям Вілсон Морган (; 1906—1994) — американський астроном.
 Вільям Александер Морган (; 1928—1961) — кубинський і американський революціонер, команданте Кубинської революції.

Г 
 Гаррієт Морган (, уроджена Гаррієт Скотт, ; 1830—1907) — австралійська натуралістка.
 Гелен Морган (; 1966) — британська хокеїстка на траві, олімпійська медалістка (1992).
 Генрі Морган (; 1635—1688) — англійський пірат, губернатор Ямайки.

Д 
 Девід Морган (; 1994) — австралійський плавець, олімпійський медаліст (2016).
 Джейн Морган (, уроджена — Флоренс Кетрін Кур'є, ; 1924) — американська теле- та кіноакторка, естрадна співачка.
 Джеффрі Дін Морган (; 1966) — американський актор.
 Джозеф Морган (, при народженні Джозеф Мартін, ; 1981) — англійський актор,
 Джон Пірпонт Морган (; 1837—1913) — американський банкір та фінансист.

Е 
 Евелін де Морган ( 1855—1919) — англійська художниця, послідовниця прерафаелітів.

К 
 Кеті Морган (; 1980) — американська порноакторка і ведуча ток-шоу на радіо.
 Клара Морган (, уроджена — Еммануе́ль Орелі́ Мюно́ ; 1981) — французька порноакторка, співачка, телеведуча.
 Колін Морган (; 1986) — ірландський актор.
 Кріс Морган (; 1982) — австралійський веслувальник, олімпійський медаліст (2012).
 Крістіана Морган (; 1897—1967) — американська психологиня.

Л 
 Лі Морган (; 1938—1972) — американський джазовий трубач.
 Ліліан Воган Морган (, уроджена Семпсон, ; 1870—1952) — американська вчена-біолог.
 Ліндсі Морган (; нар. 1990) — американська телевізійна актриса.
 Льюїс Генрі Морган (; 1818—1881) — американський вчений, антрополог, етнограф і соціолог.

М 
 Мері Шерман Морган (; 1921—2004) — американська науковиця та інженерка.
 Мішель Морган (; 1981) — канадська акторка та співачка.
 Мішель Морган (, уроджена Сімо́на Рене́ Руссе́ль, ; (1920—2016) — французька акторка.

Н 
 Нік Морган (;  1953) — американський мотиваційний спікер, коуч, професор і автор.
 Ніккі Морган (, уроджена Гріффіт; 1972) — британський політик-консерватор.

П 
 Поппі Морган (; 1983) — псевдонім англійської порноакторки, моделі і режисера.

Р 
 Рекс Морган (; 1948—2016) — американський баскетболіст.
 Річард Морган (; 1965) — британський письменник у жанрах наукової фантастики та фентезі.
 Робін Морган (; 1941) — американська поетеса, авторка, політичний теоретик та активістка, журналістка, лектор.
 Родрі Морган (; 1939) — валлійський політик, член Лейбористської партії.

С 
 Саллі Морган (; 1951) — австралійська письменниця, драматург і художник.
 Стефані Морган (; 1985) — американська порноактриса.

Т 
 Тед Морган (; 1906—1952) — новозеландський боксер, чемпіон Олімпійських ігор з боксу у напівсередній вазі (1928).
 Томас Гант Морган (; 1866—1945) — американський біолог, один з основоположників генетики, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини (1933).
 Тревор Морган (;  1956) — англійський футболіст і тренер.
 Трейсі Морган (;  1968) — американський актор-комік.

Ф 
 Фредерік Морган (; 1894—1967) — британський воєначальник, генерал-лейтенант, учасник Першої та Другої світових воєн.
 Френк Морган (, уроджений Френсіс Філліп Вапперманн, ; 1890—1949) — американський актор.

Персонаж 
 Дебра Морган () — персонаж серії книг та телесеріалу «Декстер».
 Декстер Морган () — головний персонаж серії книг та телесеріалу «Декстер»

Див. також 
 Морган (ім'я)

Валлійські прізвища